Саагун — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Леон.
 Бернардіно де Саагун (ісп. Bernardino de Sahagún, (дослівно — «Бернардіно Саагунський»);  1498 або 1500[1] — 5 лютого 1590) — іспанський місіонер, монах ордена францисканців, історик і лінгвіст